Chaetaster är ett släkte av sjöstjärnor. Chaetaster ingår i familjen Chaetasteridae. 

Chaetaster är enda släktet i familjen Chaetasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Chaetaster